

Sigle 
 Resource Allocation Graphs  – Algoritmo per la prevenzione dinamica dei Deadlock

Codici 
 RAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Raglan (Nuova Zelanda)